Rosdorf bezeichnet:

 eine Einheitsgemeinde im Landkreis Göttingen in Niedersachsen, siehe Rosdorf
 eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, siehe Rosdorf (Holstein)
 eine frühmittelalterliche Mautstätte in Oberösterreich, siehe Rosdorf an der Donau
 ein Adelsgeschlecht, siehe Rosdorf (Adelsgeschlecht)

Rosdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad von Rosdorf († 1295), Mönch, Dekan und Propst
 Dethard II. von Rosdorf (* um 1268; † 1327), Burggraf
 Friedrich von Rosdorf, Burggraf
 Konrad von Rosdorf († 1271), Marschall der Grafschaft Henneberg
 Ludolf I. von Rosdorf, deutscher Fürstbischof von Minden (1295–1304)
 Ludwig II. von Rosdorf (* um 1230; † 1291), Burggraf
 Saracho von Rosdorf, deutscher Abt von Corvey (1056–1071)
 Walpurgis II. von Rosdorf († 1358), deutsche Adlige

Siehe auch:

 Roßdorf
 Rostorf